Дуорфи-Стейн ( — букв. «камень карлика» на шотландском диалекте английского языка) — мегалитический могильник рубежа 2-3 тысячелетия до н. э., вырезанный из гигантского цельного блока красного известняка. Расположен в ледниковой долине на острове Хой в Оркнейском архипелаге в Шотландии.

Изначально каменная плита блокировала вход в могилу с западной стороны, однако в настоящее время она лежит на земле перед могильником. Могильник состоит из входного коридора с камерой, расположенной в северной и южной стенах.

Памятник уникален для северной Европы, однако имеет аналоги среди могил неолита или бронзового века в Средиземноморье.

Размеры камня: длина 8,5 метра, ширина 4,5 метра, высота 1,5 метра (размеры могут варьироваться с точностью до полуметра в зависимости от точки замера). Вход представляет собой квадрат стороной чуть менее метра, вырезанный в западной стене камня.

Ссылки 
 Дуорфи-Стейн на сайте Orkneyjar.com 

Археологические объекты в Шотландии
Мегалиты Шотландии
Неолит Европы
Оркнейские острова